FG eller fg har flere betydninger:
 fg (unix) – en jobstyringskommando i UNIX
 Femtogram (fg) – en masseenhed